Arco di Settimio Severo, a Roma
 Arco di Settimio Severo, a Leptis Magna
 Arco di Settimio Severo  a Laodicea (Siria)
 Arco di Settimio Severo  a Thugga